Олег Анатольевич Три́фонов (род. 14 апреля 1969) — российский киноактер, снявшийся более чем в 50 российских фильмах и сериалах.

Биография 
Родился в Красноярском крае в семье военнослужащего. Детство провел в Волгодонске.
Учился в школе № 11. Был капитаном школьной команды КВН. Поступал во ВГИК, но в том году не было набора на актёрское отделение. Учился в Ростове-на-Дону в Ростовском Государственном Университете и Театральном училище. Работал пресс-атташе в Министерстве спорта РО в федерации футбола, потом на ТВ7 «Альтернатива» диктором и спортивным комментатором.

В 2006 году переехал в Санкт-Петербург, где и стал актёром. Поступил в театр студии ДК «Дзержинского». В течение пяти лет стремительный рост в актёрской карьере. Трифонов начал сниматься в рекламных роликах, в сериалах и полнометражных художественных фильмах, от эпизодов до главных ролей. В прессе Олег неоднократно признавался, что играть в кино он мечтал с детства.
В настоящее время в послужном списке актёра уже более 50 проектов.

Фильмография 

 2012 — Фельдъегеря (в производстве) — сотрудник ДЭБ
 2012 — Наружное наблюдение (в производстве) — следователь
 2012 — Львы, орлы и куропатки (в производстве) — кондуктор в поезде
 2012 — Комплекс полноценности (в производстве) — посетитель ресторана
 2012 — Забытый (в производстве) — адвокат Хаткина
 2012 — Дотянуться до мечты (в производстве) — руководитель футбольного клуба
 2012 — Дом образцового содержания (в производстве) — администратор ресторана
 2012 — 36 и 6 (в производстве) — менеджер в ресторане
 2012 — Военная разведка. Северный фронт (фильм 1-й «Первое задание») — главврач госпиталя
 2011 — Хищницы (документальный, в производстве) — жандарм
 2011 — Тени белых ночей | Shadows of the White Nights (США, в производстве) — бизнесмен в стрип-баре
 2011 — Пётр Первый. Завещание — слуга князя Кантемира (нет в титрах)
 2011 — Кулагин и партнеры — Александр Соколов
 2011 — Ночное происшествие
 2011 — Защита свидетелей — охранник в офисе
 2011 — Дорогой мой человек (телесериал) — комендант в Кронштадте
 2011 — Встречное течение — отдыхающий на пляже
 2011 — Возмездие — сотрудник банка
 2011 — Версия-2 — свидетель
 2010 — Цвет пламени — посетитель ресторана (нет в титрах)
 2010 — Сонька. Продолжение легенды — полицейский (нет в титрах)
 2010 — Слово женщине — администратор в ресторане
 2010 — Семейная история — работник СТО
 2010 — Ремиссия: Шпионская мелодрама — главная роль
 2010 — Последняя встреча — сотрудник КГБ
 2010 — Одиночка — адвокат в суде
 2010 — Облако над холмом (Россия, Япония) — статский советник
 2010 — Мы из будущего 2 — рядовой НКВД
 2010 — Морские дьяволы 4 — турист на теплоходе
 2010 — Ограбление на водах | 4-я серия (нет в титрах)
 2010 — Лиговка — пассажир поезда (нет в титрах)
 2010 — Клеймо — капитан МВД
 2010 — Защита Красина — 3 — врач на совещании
 2010 — Дорожный патруль — 4 — торговец на авторынке
 2010 — Высокие обороты | 3-я серия (нет в титрах)
 2010 — Десант есть десант — сотрудник Славина
 2010 — Государственная защита — врач скорой
 2010 — Матрёшка | Фильм 2-й
 2010 — Гончие-3 — Следователь на АЗС
 2010 — Братство народов | 1-й фильм
 2010 — Врач — участковый
 2010 — Военная разведка. Западный фронт — немецкий офицер
 2010 — Агент особого назначения — криминалист
 2009—2010 — Литейный 4 (4-й сезон)
 2009 — Одноклассники | 25-я серия — эпизод
 2010 — Двойной удар | 18-я серия — эпизод
 2009 — Шпильки — 2 — гость на свадьбе
 2009 — Тайны следствия-8 — судебный пристав Борис
 2009 — Встать, суд идет! | фильм 3
 2009 — Смерть Вазир-Мухтара. Любовь и жизнь Грибоедова — адъютант генерала Ермолова (нет в титрах)
 2009 — Русский дубль — управляющий рестораном
 2009 — Последняя песня Зузлика | 7 серия
 2009 — Правило лабиринта — милиционер в метро (нет в титрах)
 2009 — Опергруппа — помощник Балашова
 2009 — Правила отстрела | 3 фильм
 2009 — Морские дьяволы — 3 — майор Камынин
 2009 — Чёрный ящик | 7 серия
 2009 — Летучий отряд — начальник таможни
 2009 — Катерина. Возвращение любви — гость на открытии арт-салона (нет в титрах)
 2009 — История зечки — инженер (нет в титрах)
 2009 — Гром ярости — майор прокуратуры
 2009 — Гармония. Город счастья — судья трибунала
 2009 — Версия — дежурный следователь
 2009 — Марионетки | фильм 4
 2009 — Буратино | Buratino, son of Pinocchio | Buratino (Россия, Эстония) — полицейский
 2009 — Б. О.М. Ж. — врач скорой помощи (нет в титрах)
 2008 — Передел. Кровь с молоком — криминалист
 2008 — Ментовские войны-4 — Григорьев
 2008 — Провокатор | 2 фильм
 2008 — Литейный, 4 (2-й сезон) — сотрудник прокуратуры
 2008 — Охота | 19 серия
 2008 — Куклы колдуна — посредник (нет в титрах)
 2008 — Гончие — 2 — криминалист
 2008 — Охота на невидимку | 2-й фильм

Примечания